Sklar ist der Familienname folgender Personen:

 George Sklar (1908–1988), US-amerikanischer Dramatiker sowie Buch- und Drehbuchautor
 Kathryn Kish Sklar (* 1939), US-amerikanische Historikerin
 Lawrence Sklar (* 1938), US-amerikanischer Philosoph
 Leland Sklar (* 1947), US-amerikanischer Musiker
 Martin J. Sklar († 2014), US-amerikanischer Historiker
 Pamela Sklar (1959–2017),  US-amerikanische Expertin für die genetischen Grundlagen von Geisteskrankheiten
 Richard L. Sklar (* 1930), US-amerikanischer Politologe
 Robert Sklar (1936–2011), US-amerikanischer Filmhistoriker
 Zachary Sklar (* 1948), US-amerikanischer Journalist, Buchherausgeber und Drehbuchautor